Europese weg 33, een Europese weg
E33 (Verenigde Arabische Emiraten), een nationale weg in de Verenigde Arabische Emiraten